Сантос Футбольный Клуб из Ватикана 
Также его часто наверно путают с Бразильским Сантосом

Сантос выигрывал кубок Ватикана 1 раз в своей истории
Также выдает неплохие результаты в чемпионате Ватикана